Сологу́б — фамилия.

Известные носители 
 Сологуб, Алесь Феофилович (1906—1934) — белорусский поэт.
 Сологуб, Антоний (1710—1759) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, генерал артиллерии.
 Сологуб, Виктор Григорьевич (род. 1957) — советский и российский рок-музыкант, кинокомпозитор, лидер группы «Странные игры», брат Григория Сологуба.
 Сологуб, Виталий Алексеевич (1926—2004) — депутат Верховного Совета СССР.
 Сологуб, Георгий Павлович (1923—2002) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сологуб, Григорий Григорьевич (1961—2009) — советский и российский музыкант, один из участников группы «Странные игры», брат Виктора Сологуба.
 Сологуб, Леонид Романович (1884—1956) — архитектор и художник.
 Сологуб, Наталья Валерьевна (род. 1975) — белорусская легкоатлетка.
 Сологуб, Николай Андреевич (1915—1992) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сологуб, Павел Степанович (1928—2019) — советский и российский учёный, один из создателей шасси Лунохода-1, лауреат Государственной премии СССР, кандидат технических наук.
 Сологуб, Фёдор Кузьмич (настоящая фамилия Тетерников; 1863—1927) — русский поэт и писатель, драматург, публицист. Один из виднейших представителей символизма.
 Сологуб, Юлия Николаевна (1994—2020) — украинская бортпроводница, Герой Украины.
 Сологуб, Ян Михал (? — 1748) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Сологуб, Ян Михал (1747 — ?) — генерал-адъютант.

См. также 
 Соллогуб
 Соллогубы — шляхетский, позже графский род, происходящий из Великого княжества Литовского.
 Сологубов